Ceriana  — род мух-журчалок из подсемейства Eristalinae. Все члены рода имитируют ос.

Описание 
Брюшко не стебельчатое, едва суженное у основания.

Виды 
Виды рода:
 Ceriana abbreviata Loew, 1864
 Ceriana ancoralis (Coquillett, 1902)
 Ceriana bellardii (Shannon, 1925)
 Ceriana brunettii (Shannon, 1927)
 Ceriana caesarea (Stackelberg, 1928)
 Ceriana caucasica (Paramonov, 1927)
 Ceriana conopsoides (Linnaeus, 1758)
 Ceriana cylindrica (Curran, 1921)
 Ceriana engelhardti (Shannon, 1925)
 Ceriana fabricii Thompson, 1981
 Ceriana floridensis (Shannon, 1922)
 Ceriana gibbosa Violovitsh, 1980
 Ceriana loewii (Williston, 1887)
 Ceriana macquarti Shannon, 1925
 Ceriana mime (Hull, 1935)
 Ceriana naja Violovitsh, 1974
 Ceriana nigerrima Violovitsh, 1974
 Ceriana pedicellata (Williston, 1887)
 Ceriana pictula (Loew, 1853)
 Ceriana polista Séguy, 1948
 Ceriana sartorum Smirnov, 1924
 Ceriana sayi (Shannon, 1925)
 Ceriana schnablei (Williston, 1892)
 Ceriana signifera (Loew, 1853)
 Ceriana snowi (Adams, 1904)
 Ceriana townsendi (Snow, 1895)
 Ceriana tridens (Loew, 1872)
 Ceriana vespiformis (Latreille, 1804)
 Ceriana weemsi Thompson, 1981
 Ceriana willistoni (Kahl, 1897)

Примечания

Литература 
 

Eristalinae
Роды двукрылых